Се́ли () — микрорайон в районе Ласнамяэ города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в восточной части Таллина. Граничит с микрорайонами Прийсле, Мустакиви и Вяо. Площадь — 0,95 км2.

Улицы 
В микрорайоне проходят улицы Кристьяна Кярбера, Лаагна, Юмера, Синимяэ, Раадику, Раху, Уссимяэ, Юмера, бульвар Сели и бульвар Тазуя. На юге граница микрорайона проходит вдоль Петербургского шоссе.

Общественный транспорт 
В микрорайоне курсируют городские автобусные маршруты номер 7, 9,12,13,30,31, 35, 49, 50,51,54,56, 58,60,63, 65, 67,68.

Население 
В 2014 году в Сели проживали  человек, из них мужчин — 45 %; эстонцы составляли 20 % жителей микрорайона.

История 
Микрорайон Сели образован на основе бывшего пятого микрорайона Ласнамяэ. Название микрорайон получил в честь хутора Сели деревни Прийсле, который в прошлом находился на этой территории. Название хутора, в свою очередь, вероятно, происходит от слова selg или seljandik («спина», «хребет»). Хутору принадлежало 79 гектаров земли и на его территории находилось два жилых дома.

В советское время микрорайон был застроен панельными 5- и 9-этажными домами. У восточной границы микрорайона есть несколько 17-этажных домов.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина